Какачила има више значења:

 Какачила (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Какачила (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику